Starfighter steht für:

 Starfighter, US-amerikanisches Kampfflugzeug, siehe Lockheed F-104
 Starfighter – Sie wollten den Himmel erobern, deutscher Fernsehfilm von Miguel Alexandre (2015)

Siehe auch:
 Starfighter-Affäre, politische Affäre in der Bundesrepublik Deutschland
 Starfighters, britische Band
 The Starfighters